Села:
 Владиславка — Київська область, Білоцерківський район
 Владиславка — Київська область, Обухівський район
 Владиславка — Кіровоградська область, Вільшанський район